Granollers peut faire référence à :

Patronyme 

 Marcel Granollers Pujol (1986-), joueur de tennis espagnol.

Toponyme 

 Granollers, ville de la province de Barcelone en Catalogne (Espagne).
 BM Granollers, club de handball de la ville de Granollers.